Agua Salada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Agua Salada, Veracruz, 
 Agua Salada, Michoacán de Ocampo, 
 Agua Salada, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
 Agua Salada, Chihuahua, 
 Agua Salada, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar